Pedologi kan syfta på:

 Pedologi (jord) – vetenskapen om jordmåner 
 Pedologi (barn) – vetenskapen om barn utveckling